Ulrike Gräßler (ur. 17 maja 1987 w Eilenburgu) – niemiecka skoczkini narciarska. Indywidualna srebrna medalistka mistrzostw świata z 2009 i drużynowa brązowa medalistka z 2013. Zwyciężczyni dwóch pierwszych edycji Letniego Pucharu Kontynentalnego kobiet (2008 i 2009).

Przebieg kariery 
Starty w krajowych zawodach rozpoczęła w sezonie 1995/1996. Na arenie międzynarodowej zadebiutowała w 2001 podczas Ladies Grand Prix. W 2003 zdobyła srebrny medal zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy. Rok później zajęła 2. miejsce w turnieju pokazowym podczas MŚ juniorów w Strynie. W Pucharze Kontynentalnym zadebiutowała podczas pierwszych zawodów PK w historii, w lipcu 2004 w Park City, kiedy to zajęła dziesiąte miejsce. Pierwszy raz na podium PK stanęła 21 stycznia 2005 w Oberaudorfie, zajmując drugie miejsce za Anette Sagen. W Ladies Grand Prix była druga. Sezon ukończyła ostatecznie na 6. miejscu w klasyfikacji PK. W sezonie 2005/2006 była 10. W kolejnym sezonie odniosła pierwsze pucharowe zwycięstwo (14 stycznia 2007 w Villach), wygrała Ladies Grand Prix i zajęła drugie miejsce w klasyfikacji końcowej PK, za Anette Sagen. Sezon 2007/2008 Pucharu Kontynentalnego ukończyła na 10. pozycji. W 2008 została pierwszą zwyciężczynią klasyfikacji letniej PK. Rok później, powtórzyła ten sukces.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 11. miejsce, po skokach 85 m i 87,5 m.

15 stycznia 2012 podczas konkursu PŚ w Val di Fiemme stanęła na najniższym podium obok pierwszej Sarah Hendrickson i drugiej Danieli Iraschko.

3 marca 2012 podczas jednego z dwóch odbytych konkursów PŚ w Zaō Gräßler ponownie zajęła 3. miejsce, przegrywając z drugą Sarah Hendrickson i pierwszą Sarą Takanashi.

Na początku sezonu 2018/2019 postanowiła zakończyć karierę sportową. Głównym powodem tej decyzji był brak nominacji do jakiejkolwiek kadry na wspomniany sezon.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Urodzeni w 1987
Niemieckie skoczkinie narciarskie
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014